Kropponskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kropponskär (Brändö, Åland), 
 Kropponskär, Korpo, Åboland, 

Robotskapade Finlandförgreningar